La Coppa delle Alpi 1971 è stata l'undicesima edizione del torneo. Vi hanno partecipato le squadre dei campionati italiano e svizzero.
Ad aggiudicarsi la competizione fu la , che vinse 3-1 la finale disputata contro il . Fu l'ultima edizione disputata dalle squadre italiane.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Gruppo B

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Aggregati

Squadre Italiane  

Il computo dei punti ottenuti ai fini della qualificazione deriva dalla somma dei punti ottenuti nel girone e delle reti realizzate.

Squadre Svizzere  

Il computo dei punti ottenuti ai fini della qualificazione deriva dalla somma dei punti ottenuti nel girone e delle reti realizzate.

Finale

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
 7 reti: Chinaglia ()
 3 reti: Balmer (), Clerici (), Manservisi (), Spadetto ()
 2 reti: Cucinotta (), Fortunato (), Francesconi (), Hansen (), Morini (), Orazi ()
 1 rete: Demarmels, Hauser, Mundschin, Stohler, Wenger (), Duerr, Nembrini (), Dolso, Facco, Fava, Mazzola, Morrone (), Arrigoni, Berset, Luttrop (), Fotia (), Tamborini (), Landini, Sirena (), Dimmeler, Duvoisin, Melli, Oettli ()
 1 autorete: Berset ()

Note

Voci correlate 
 Serie A 1970-1971
 Lega Nazionale A 1970-1971

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale della Società Sportiva Lazio.
 Andrea Veronese. Cup of the Alps 1971. Rsssf.com, 3 luglio 2000.

Calcio nel 1971
Coppa delle Alpi